Ру́жино — название географических объектов в России:

 Ружино — станция Дальневосточной железной дороги в городе Лесозаводск Приморского края.
 Ружино — село в Лесозаводском городском округе Приморского края.